CKM est un sigle composé des trois lettres C, K et M qui peut faire référence à :
 matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa, nommée d'après Nicola Cabibbo, Makoto Kobayashi et Toshihide Maskawa, en physique des particules.

CKM est un code qui peut faire référence à :
 Fletcher Field, à Clarksdale, dans le Mississippi, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.
Sigle de 3 caractères
Code